Hed ist der Familienname folgender Personen:

 Edgar Hed (1904–1956), israelisch-deutscher Architekt
 Fredrik Andersson Hed (1972–2021), schwedischer Golfer
 Kerstin Hed (1890–1961), schwedische Schriftstellerin